Příjmení Smíšek nosí více významných osobností:

 Jan Smíšek (Smissek, Smischek) – český mědirytec raného baroka, otec Jana Kryštofa
 Jan Smíšek (historik) (1926–2003) – český historik a politolog
 Jan Kryštof Smíšek (Smissek, Smischek) – český mědirytec doby baroka
 Martin Smíšek (* 1978) – český fotbalista, útočník
 Petr Smíšek (* 1978) – český fotbalista, útočník